Дин Смит:
 Смит, Дин (баскетболист) (1931—2005) — американский баскетболист.
 Смит, Дин (легкоатлет) (род. 1932) — американский спринтер.
 Смит, Дин (футболист) (род. 1971) — английский футболист, тренер.